Miejscowości w USA:
 McKean – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 McKean (ang. McKean Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 McKean (ang. McKean Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McKean (ang. McKean County) – w stanie Pensylwania